

Орчерд — місто, штат Айова
 Орчерд — місто, штат Техас
 Орчерд — селище, штат Небраска
 Орчерд — переписна місцевість, штат Колорадо